Ślichowice – osiedle Kielc
 Ślichowice – rezerwat przyrody